Antonín Lotrinský (4. červen 1489 – 14. červen 1544), známý jako Dobrý, byl v letech 1508–1544 lotrinským vévodou.

Život 
Antonín se narodil v Bar-le-Duc jako syn Reného II. Lotrinského a Filipy z Guelders. Vyrůstal u dvora Ludvíka XII. společně s bratrem Claudem. Tam se spřátelil s vévodou z Angoulême, budoucím králem Františkem I.

V roce 1509 svěřil vládu nad vévodstvím své matce a Hugovi des Hazards, biskupovi z Toul, a následoval Ludvíka XII. na jeho tažení do severní Itálie, kde se téhož roku zúčastnil bitvy u Agnadella. Po Ludvíkově smrti znovu následoval do Itálie krále Františka, kde se účastnil bitvy u Marignana. Nicméně, volaly ho domů problémy z Lotrinska, a tak chyběl u rozhodující bitvy u Pavie, ve které byl král František zajat a Antonínův bratr František zabit.

V Lotrinsku musel Antonín čelit šířící se protestantské reformaci, proti které 26. prosince 1523 vydal edikt. Situace se zhoršila následujícího roku, kdy v Alsasku vypuklo povstání, známé jako Německá selská válka. Povstalci získali Saverne a snažili se dobýt Saint-Dié-des-Vosges, zatímco v květnu 1525 povstali také rolníci z Bitscherlandu. Antonín proti nim zahájil expedici, která 17. května dobyla zpět Saverne a 20. května rozdrtila nedaleko Sélestatu rolnickou armádu. Antonín následně vyhlásil další nařízení proti protestantům.

Antonín raději zůstal ve válkách, které následovaly mezi Františkem I. a císařem Karlem V., neutrální. Smlouvou z Norimberku (26. srpen 1542) získal od Karla V. nezávislost lotrinského vévodství.

Po smrti Karla II. z Guelders si nárokoval tituly vévody z Guelders a hraběte ze Zutphen, ale nebyl schopen tato území získat.

Antonín trpěl dnou, a tak požádal svou neteř, Marii de Guise, aby mu poslala ze Skotska koně druhu hackney, protože doufal, že pro něj bude na jízdu v tomto stavu lepší.

Rodina 
26. června 1515 se oženil s Renatou Bourbonskou, dcerou Gilberta z Montpensier a Kláry Gonzagy. Měli spolu šest dětí:

 František I. Lotrinský (1517–1545), budoucí lotrinský vévoda, ⚭ 1541 Kristina Dánská (1521–1590)
 Anna Lotrinská (1522–1568)
 Mikuláš Mercoeurský (1524–1577), vévoda z Mercœur
 ⚭ 1549 Markéta z Egmontu (1517–1554)
 ⚭ 1555 Johana Savojská (1532–1568)
 ⚭ 1569 Kateřina Lotrinská (1550–1606)
 Jan (1526–1532)
 Antonín (*/† 1528)
 Alžběta (*/† 1530)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Antonín
Antonín
Vévodové z Baru
Osoby trpící dnou
Narození v roce 1489
Narození 4. června
Narození v Bar-le-Duc
Úmrtí v roce 1544
Úmrtí 14. června
Úmrtí v Bar-le-Duc
Muži